Oris é uma revista croata de arquitetura.

Ligações externas
 Página oficial

Revistas da Croácia
Revistas de arquitetura